Madog (variante : Madoc) est un prénom médiéval gallois pouvant signifier « chanceux » ou « bon ». Il fut notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Madog ap Bleddyn (mort en 1088), coprince de Powys ;
 Madog ap Maredudd (mort en 1160), prince de Powys ;
 Madog ap Owain Gwynedd (), prince gallois qui aurait découvert l'Amérique dans les années 1170 ;
  (), poète gallois ;
 Madog ap Gruffydd (mort en 1236), prince de Powys du Nord ;
 Madog ap Gruffydd II (mort en 1277), prince de Powys du Nord ;
 Madog ap Llywelyn, rebelle gallois, autoproclamé prince de Galles en 1294 ;
  (), poète gallois.

Notes et références

Bibliographie 
 Trefor Rendall Davies, A Book Of Welsh Names, Read Books Ltd, 2016. 

Homonymie de prénom